Милятинська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Іваничівський район
 Милятинська сільська рада — Львівська область, Буський район
 Милятинська сільська рада — Рівненська область, Острозький район